Graybiel ist der Familienname folgender Personen:

 Ann M. Graybiel (* 1942), US-amerikanische Neurobiologin
 Ashton Graybiel (1902–1995), US-amerikanischer Mediziner